Der Begriff Winterkrise benennt 

 eine Phase im Deutsch-Sowjetischen Krieg

 die Winterkrise 1912/13 zwischen dem Zarenreich Russland und Österreich-Ungarn während der Balkankriege: Russland ließ Truppen an der Grenze zu Galizien aufmarschieren